Суперкубок Казахстану з футболу 2014 — 7-й розіграш турніру. Матч відбувся 9 березня 2014 року між чемпіоном Казахстану Актобе та переможцем кубку Казахстану Шахтарем із Караганди.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 

2014
Казахстан
2014 у Казахстані
Березень 2014